Каньяр:

 Каньяр — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Каньяр — провинция Эквадора.
 Каньяр де Ла-Тур, Шарль (1777—1859) — французский физик, химик и механик.